Franciaország
Le Bourg, település Franciaországban, Lot megyében
Le Bourg-Dun, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Le Bourg-d’Hem, település Franciaországban, Creuse megyében
Le Bourg-d’Iré, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
Le Bourg-d’Oisans, település Franciaországban, Isère megyében
Le Bourg-Saint-Léonard, település Franciaországban, Orne megyében